LAE (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Lungeemboli – specifikt lungearterieemboli
 Lae – en by i Papua New Guinea